21-й чемпионат мира по тхэквондо прошел с 15 по 21 июля 2013 года в мексиканской Пуэбле.

В чемпионате приняли участие 812 атлетов, представляющих 130 стран.

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Официальный сайт

Июль 2013 года
Тхэквондо
2013
тхэквондо
Пуэбла